Gabi puede referirse a:

 Gabriel Arnao, un historietista español (1922-1985), cuyo seudónimo era Gabi.
 Gabi Fernández, exfutbolista español.
 Gabi Barbosa, futbolista del Flamengo.